Џан Јунгжан и Мартина Хингис су освојиле турнир. У финалу су савладале Луцију Храдецку и Катержину Синијакову са 6:3, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати такмичења на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 2017.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — женски парови